Александр Верши́нин: 
 Вершинин, Александр Владимирович (род. 1965) — российский актёр.
 Вершинин, Александр Павлович (род. 1957) — генеральный директор Российской национальной библиотеки, доктор наук, профессор.
 Вершинин, Александр Петрович (? — 1828) — русский мастер стекольного дела, крепостной.